Pailly (Yonne), een gemeente in het Franse departement Yonne
Pailly (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud

Zie ook
Le Pailly, een gemeente in het Franse departement Haute-Marne